Malmivaara ist der Familienname folgender Personen:

 Laura Malmivaara (* 1973), finnische Schauspielerin
 Olli Malmivaara (* 1982), finnischer Eishockeyspieler
 Wilhelmi Malmivaara (1854–1922), finnischer Priester und Politiker